В Соединённых Штатах Америки насчитывается восемнадцать округов с названием Юнион ():

 Юнион — штат Айова
 Юнион — штат Арканзас
 Юнион — штат Джорджия
 Юнион — штат Иллинойс
 Юнион — штат Индиана
 Юнион — штат Кентукки
 Юнион — штат Луизиана
 Юнион — штат Миссисипи
 Юнион — штат Нью-Джерси
 Юнион — штат Нью-Мексико
 Юнион — штат Огайо
 Юнион — штат Орегон
 Юнион — штат Пенсильвания
 Юнион — штат Северная Каролина
 Юнион — штат Теннесси
 Юнион — штат Флорида
 Юнион — штат Южная Дакота
 Юнион — штат Южная Каролина